IC steht für:
 Index Catalogue (Index-Katalog), ein Katalog von galaktischen Nebeln, Sternhaufen und Galaxien
 Index of Coincidence (Koinzidenzindex), ein statistisches Maß zur Kryptanalyse von Texten
Indoor Cycling, ein Gruppentraining (Ausdauersport) auf Indoor Bikes im Rhythmus der Musik (siehe auch: Indoorcycling)
 Instrument Cluster, ein Instrumentenblock, siehe Kombiinstrument
 Integrated Circuit (integrierter Schaltkreis), ein elektronisches Bauelement
 Intercity, eine Kategorie von Eisenbahnzügen
 Interconnection, die Zusammenschaltung von Netzwerken
 Internal Conversion, ein atomarer Prozess in der Kernphysik, siehe innere Konversion, oder in der Spektroskopie, siehe innere Umwandlung
 International Canoe, eine Klasse im Kanusegeln
 Internment Camp, ein Internierungslager für Zivilpersonen oder Militärpersonen dritter Staaten
 Interstitielle Cystitis (interstitielle Zystitis), eine Form der Blasenentzündung
 Ionenchromatografie, eine analytische Methode in der Chemie oder Biologie
 Irreducible Complexity (nichtreduzierbare Komplexität), ein Konzept beim Intelligent Design
 99 (alternativ zur Langform XCIX), siehe römische Zahlschrift

Unternehmen und Institutionen:
 Imperial College, ein College in London
 Indian Airlines, ehemalige indische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Instituto Cervantes, ein spanisches Kulturinstitut
 Institutum Canarium, eine Forschungsgesellschaft, die die Kulturgeschichte der Kanarischen Inseln erforscht
 Institutum Caritas, der katholische Orden der Rosminianer
 Intelligence Community, ein Zusammenschluss von 17 Geheimdiensten der USA
 InterContinental Hotels Group, kurz InterContinental, eine Luxushotel-Kette

Produkte und Marken:
 Innovative Communication, ein deutsches Plattenlabel
 Intercity, eine Zuggattung

IC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Serbien: Ivanjica

Ic steht für:
 Ic (Fluss) in der Bretagne (Frankreich)
 Netzjargon: I see (engl. für „Ich sehe“ oder „Ich verstehe“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

Ic (römisch Eins c) steht für:
 Ic/AO (Abwehroffizier), Feindnachrichtenoffizier in deutschen Stäben 

ic steht für:
 Isländische Sprache (ISO-639-1-Code)

Siehe auch:
 IC Falkenberg (Künstlername)

IC